wojna ukraińsko-radziecka (1917–1921)
interwencja radziecka na Ukrainie (1919)
wojna polsko-ukraińska (1918–1919)
wojna rosyjsko-ukraińska (od 2014)
wojna w Donbasie (2014-2022)
inwazja Rosji na Ukrainę (2022)